Меш ( — петля, ячейка сети, отверстие сита) — внесистемная единица измерения размеров ячеек проволочных сеток (сит), а также размера частиц сыпучих тел. Меш указывает на количество отверстий сетки на 1 линейный дюйм (25,4 мм). При расчёте фактического размера отверстий необходимо учитывать диаметр (или калибр) проволоки. Для частиц меш обозначает, то что они проходят через сито с соответствующим размером отверстий.

См. также 
 Полигональная сетка

Ссылки 
 

Единицы измерения
Английская система мер